Miejscowości w Polsce:
 Sojczyn Borowy
 Sojczyn Grądowy